Retaule de la Pietat (Torell), Sant Esteve d'Olot
 Retaule de la Pietat (Cabrera), Museu d'Art de Girona
 Retaule de la Pietat (La Seu d'Urgell)